Стросс (, ) — английская фамилия. Известные носители:
 Стросс, Клод (получил известность под фамилией Виже; 1921—2020) — французский поэт, эссеист, переводчик.
 Стросс, Чарльз (род. 1964) — английский писатель-фантаст, программист, журналист.